Синегла́зка — многозначное слово. Исходное значение — прозвище женщины (девочки) с синими глазами.

 Синеглазка — героиня русских народных сказок.
 Синеглазка — рыба из отряда , относящаяся к роду Синеглазки ().
 Синеглазка — одно из русских названий растения .
 Синеглазка — популярный в России сорт картофеля.
 Синеглазка — героиня книг Николая Носова о Незнайке.

 «Синеглазка» — советский мультфильм 1984 года.

См. также 
 Голубоглазка (значения)